Алексе́й Влади́мирович Ада́мов (род. 6 сентября 1971, Таганрог) — российский художник. Член Творческого Союза Художников России (с 2004 года), Международного Художественного Фонда, Московского объединения художников (с 2005 года). 
Член-Корреспондент Международной Академии Культуры и Искусства (с 2007 года).

Биография 
Родился в Таганроге 6 сентября 1971 года. Учился в Таганрогской детской художественной школе, ученик Леонида Стуканова. В 1992 году окончил Ростовское художественное училище им. М.Б. Грекова, ученик В. И. Бегмы. Живёт и работает в Москве и в Таганроге.

Выставки 

 2021 — Выставка в Гостином дворе, Москва.
2008 — Выставка в Кремле.
 2007 — Выставка «Русский романтизм» в галерее «Petley Fine Art», Лондон, Великобритания.
 2007 — Участник «Торонто Арт экспо», Канада.
 2007 — Финалист международного конкурса пейзажистов, США.
 2007 — Персональная выставка в галерее «Art gallery NOVEKS» в помещении ARTA gallery. Торонто, Канада.
 2007 — Участник выставки под эгидой Фонда «Меценаты Столетия», Москва. Государственная Третьяковская галерея. Золотая медаль «Национальное достояние».
 2006 — Галерея «Вавилон», г. Самара.
 2006 — Выставка в Государственном Таврическом дворце, Санкт-Петербург.

Ссылки 
 Официальный сайт Алексея Адамова

Источники 
 Единый художественный рейтинг. Справочник. Выпуск 13. — М.: АЛЕВ-В, 2007. — 464 с. — ISBN 5-94025-086-6.
2. Зацепина С. Его оценил Путин // Время. — 2006. — 20 дек.
 Гуржиева И.П. Созерцание красоты // Коллекционер. — 2010. — № 9. — С. 79-80.

Выпускники Ростовского художественного училища
Персоналии:Таганрог
Художники России XX века
Таганрогская детская художественная школа